Mafalda de Saboya (en italiano, Mafalda di Savoia; 19 de noviembre de 1902, Roma - 27 de agosto de 1944, campo de concentración de Buchenwald) fue la segunda hija del rey de Italia Víctor Manuel III y la princesa Elena de Montenegro y hermana mayor del futuro rey Humberto II.

Biografía 
La princesa Mafalda o “Muti”, sobrenombre que recibió en el seno familiar, recibió también, como era costumbre de la época, instrucción de profesores particulares en inglés, francés, alemán y artes en los amplios salones del Palacio del Quirinal, y más tarde, a partir de 1914, en la Villa Saboya (antigua Villa Ada, que había pertenecido a los príncipes Brancaccio y que Víctor Manuel III compró para establecerse con su familia), en las afueras de Roma.
 
En 1923, Mafalda conoció en Roma al que se convertiría en su marido: el príncipe y landgrave alemán y sobrino del exkáiser Guillermo II de Alemania, Felipe de Hesse-Kassel (1896-1980), perteneciente a una de las más distinguidas familias de la nobleza alemana. Sospechoso de ser bisexual, era atractivo, con rasgos nórdicos, de modales y gustos refinados. Se sabía además que había sido fascista. Estas cuestiones fueron tema para la cancillería alemana y sobre las que informó al Quirinal antes del casamiento. Felipe tenía un gemelo: Wolfgang.
La esperada boda real se anunció para el 23 de septiembre de 1925, y se llevó a cabo en el castillo de Racconigi en Turín, histórico bastión de los Saboya. De vuelta de su luna de miel, en la que recorrieron de incógnito la Riviera italiana y Capri, los recién casados se establecieron en Villa Polissena, que se ubicaba dentro del predio de Villa Saboya y había sido diseñada íntegramente con el príncipe Felipe. 
Allí nacieron los cuatro hijos de la pareja, Mauricio (1926-2013), Enrique (1927-1999), Otón (1937-1998) e Isabel (1940).

Ya en la década de 1930, Felipe, quien sentía una gran admiración por Mussolini, pensaba que en Alemania era posible establecer un régimen fascista al estilo del italiano; y como muchos nobles alemanes, se afilió al Partido Nazi y a las SA. Dada su posición social, en 1934 fue nombrado gobernador de la provincia de Hesse-Nassau. Mafalda, que no comulgaba con las ideas fascistas, se opuso al nombramiento porque no quería dejar Italia para instalarse en Alemania.

En 1943, la guerra en Europa entró en su etapa definitiva cuando los aliados invadieron Sicilia, obligando a las tropas alemanas a retirarse lentamente hacia el norte y poniendo fin definitivamente al gobierno de Mussolini, que fue depuesto y encarcelado por Víctor Manuel III. Esta situación enfureció a Hitler, que decidió poner en marcha la Operación Abeba: la caza de la familia real italiana a cualquier precio. En esos momentos, Mafalda se encontraba en Sofía (Bulgaria), acompañando a su hermana Juana, reina de Bulgaria, en el entierro de su marido, el rey Boris III. Se creía a salvo por su matrimonio con un alemán que además era miembro del partido, pero ignoraba que Hitler lo había hecho encarcelar por no haber informado sobre la “traición” de Víctor Manuel III y le había enviado al campo de concentración de Flossenburg, y que además habían puesto precio a su cabeza; solo pensaba en volver a Italia para ver a sus hijos.

El 21 de septiembre de 1943, Mafalda llegó a Roma, declarada ciudad abierta, y se dirigió directamente a la Ciudad del Vaticano, donde se encontraban asilados sus hijos, ya que el resto de la familia real había huido hacia el sur. Tras el reencuentro con sus hijos, decidió abandonar la segura neutralidad que le ofrecía la Santa Sede para trasladarse a Villa Polissena, un error que le costaría la vida.

Al día siguiente, el 22 de septiembre, Mafalda fue hecha prisionera y trasladada en avión a Alemania, donde le habían dicho que se encontraría con su marido. Sin embargo, una vez en Alemania, Mafalda no sólo no se reunió con su marido, sino que fue acusada de traición y llevada al campo de concentración de Buchenwald, en Turingia, y confinada en la barraca nº 15, el "barracón de aislamiento", fuera del campo y oculto en medio del bosque. El barracón estaba rodeado por un pequeño jardín y este por un muro de tres metros con alambres de púas en lo alto y doce guardias SS apostados en el exterior. Se le dio un nombre falso, Frau von Weber, y tuvo absolutamente prohibido dar a conocer su verdadera identidad. La princesa Mafalda vivía allí de forma privilegiada, en comparación con la gran masa de presos. El barracón tenía diez habitaciones, una cocina y un baño, y estaba destinado a personas socialmente relevantes.

Entre las 54 personalidades detenidas allí estaban, por ejemplo, Edouard Daladier; el general Gamelin; Paul Reynaud; Georges Mandel; el primer ministro francés, el socialista y judío Léon Blum; el expresidente del Partido Socialdemócrata Alemán Rudolf Breitscheid y su mujer; el industrial Fritz Thyssen, uno de los mayores financiadores del incipiente nazismo; el industrial Röchling; las esposas de exdirigentes sindicales alemanes con sus hijos; y otros, incluyendo los seis miembros de la familia del coronel Claus von Stauffenberg, el autor del intento fallido del 20 de julio contra Hitler en 1944, y ya ejecutado; cinco ministros del "gobierno de tres días" húngaro y la esposa de Carl Friedrich Goerdeler con sus niños, entre otros. Mafalda de Hesse compartía una de las habitaciones del barracón con el matrimonio Breitscheid y Maria Ruhnau —detenida por ser Testigo de Jehová— y asignada como ayudante para la princesa. La escasa comida que recibían (aunque era aún más escasa para los demás presos) consistía en pan negro, mantequilla, un sustituto del café, sin azúcar, y sopa de carne y cebada.

Permaneció encarcelada en esa barraca hasta el 24 de agosto de 1944, día en que el campo fue bombardeado por aviones aliados. Rudolf Breitscheid murió asfixiado por los escombros, su esposa cayó inconsciente pero con vida. Aunque Mafalda se refugió en una trinchera, resultó con heridas de gravedad, sobre todo una en el brazo a la altura del hombro, en la que el hueso le quedó expuesto. Ambas mujeres, asistidas por Maria Ruhnau, que sobrevivió al campo de concentración, fueron llevadas a la enfermería, y la amputación, urgente, fue retrasada por el médico responsable hasta que su situación se hizo irreversible y le llegó la muerte. Fue enterrada en el cementerio de Weimar, fosa 262, como mujer desconocida. Posteriormente, sus restos serían recuperados por la familia y trasladados a una sepultura definitiva.

No fue hasta el 11 de abril de 1945 que Radio Londres informó sobre su muerte. Su marido y sus padres, el rey Víctor Manuel III y la reina Elena, se enteraron por el diario unos días después en su exilio de Alejandría (Egipto).

El príncipe Felipe debió esperar hasta 1951, cuando el gobierno soviético (Weimar se encontraba en la Alemania del Este) autorizó la exhumación del cementerio donde aquellos prisioneros italianos habían enterrado el cuerpo de Mafalda para poder trasladarlo al mausoleo de los landgraves de Hesse, en el castillo de Kronberg (Hesse), donde se encuentra desde entonces.

En la ficción 
En 2006 se realizó en Italia y Rumanía un telefilme sobre la vida de la princesa Mafalda de Saboya, titulado Mafalda de Saboya. El coraje de una princesa. Su papel estuvo interpretado por la actriz Stefania Rocca.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 19 de noviembre de 1902 - 23 de septiembre de 1925 : Su Alteza Real la princesa Mafalda de Saboya, princesa de Italia
 23 de septiembre de 1925 - 27 de mayo de 1940 : Su Alteza Real la princesa Mafalda de Hesse, princesa de Italia
 27 de mayo de 1940 - 27 de agosto de 1944: Su Alteza Real la landgravina consorte de Hesse, princesa de Italia

Distinciones honoríficas 
  Dama gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Reino de Italia).
  Dama de la Orden de la Cruz Estrellada (Imperio Austrohúngaro).
  Dama gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta.

Ancestros

Bibliografía 
 Principessa Mafalda, Historia de dos tragedias. Ovidio Lagos, Editorial El Ateneo, 1ª edición 2009. ISBN 978-950-02-0458-3.
 En el cine: Película para TV: “Mafalda de Saboya. El coraje de una princesa”, 2006; Dir: Maurizio Zaccaro. Rodada en Rumanía.

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Italia del siglo XX (casa de Saboya)
Víctimas de campos de concentración nazis
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Damas grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Grandes cruces de la Orden de Luis
Casa de Hesse
Casa de Hesse-Kassel
Landgravinas de Hesse-Kassel
Fallecidos por bombardeo
Nacidos en Roma